Дымарский:
 Дымарский, Виталий Наумович (род. 1947) — советский и российский публицист, переводчик и педагог, журналист, радиоведущий.
 Дымарский, Михаил Яковлевич (род. 1957) — российский филолог и педагог.
 Дымарский, Наум Александрович (1921—2007) — советский и российский спортивный журналист.